Runde steht für:

 Runde (Insel) in der Gemeinde Herøy, Norwegen
 Runde (Fluss), Nebenfluss des Save in Simbabwe
 Blitzlicht-Methode, kurz Runde, Methode der Erwachsenenbildung

Runde ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Runde (* 1954), deutscher Ökonom, Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre 
 Carl Wilhelm Runde (1785–1859), deutscher Kaufmann, Senator und Stiftungsgründer
 Christian Ludwig Runde (1773–1849), deutscher Jurist und Präsident des Oberappellationsgerichts Oldenburg
 Helga Maria Runde (* 1955), bildende Künstlerin aus Deutschland
 Justus Friedrich Runde (1741–1807), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Ortwin Runde (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Requinus Runde (?–1637), Priester und Abt des Klosters Marienfeld

Siehe auch:
 Carl Wilh. Runde (ehemalige Pflanzensamen-Handlung)
 Rundstrecke (Motorsport)
 Rundung (Näherungswert)
 Runte, Rund (Begriffsklärungen)